Žaríšče je lahko:
kraj, kjer med požarom ogenj najmočneje gori
kraj, kjer je neko dogajanje najbolj intenzivno (biti v žarišču dogajanja)
točka oziroma kraj, od koder se širi neki pojav (žarišče bolezni, žarišče potresa, krizno žarišče)
žarišče ali gorišče v geometriji: točka, ki določa stožnico
žarišče ali gorišče v optiki: točka, v kateri se zbirajo svetlobni žarki (po prehodu skozi lečo ali po odboju na zrcalu)

Glej tudi
gorišče (razločitev)
fokus